Антоний Пото́цкий:
 Потоцкий, Антоний Норберт Роберт (Антон Осипович) (1780—1850) — граф, польский военачальник, генерал бригады, сенатор, тайный советник.
 Потоцкий, Антоний Михаил (1702—1766) — государственный деятель Великого княжества Литовского
 Потоцкий, Антоний Протасий (1761—1801) — польский магнат, государственный деятель Речи Посполитой, староста, киевский воевода.